ADQ steht als Abkürzung für:

 Action démocratique du Québec, ehemalige politische Partei in der kanadischen Provinz Québec
 Flughafen Kodiak auf der Kodiak-Insel im US-Bundesstaat Alaska nach dem IATA-Code
 ADQ (Abu Dhabi), Staatsfonds des Emirats Abu Dhabi

adq steht für:

 Adangbe (Sprache), Sprachcode nach ISO 639-3

ADQ